José Martins Peralva Sobrinho (Buquim (SE), 1 de abril de 1918 - Belo Horizonte, 3 de setembro de 2007) foi um escritor e espírita brasileiro.

Biografia 

Filho do espanhol Basílio Martins Peralva, um dos pioneiros da doutrina espírita em Sergipe, e de sua esposa, Etelvina da Fonseca Peralva.

Desde os seis anos de idade, o jovem Martins Peralva iniciou-se na doutrina sob a assistência e orientação diretas de seu pai, médium curador, polemista e doutrinador.

Aos 13 anos de idade perdeu o pai e foi trabalhar inicialmente como apontador na reconstrução do prédio do Tesouro do Estado de Sergipe, e depois como fiscal de construções, reformas e limpeza de casas.

Fez concurso público para o cargo de escriturário da Prefeitura Municipal de Aracaju, vindo a ocupar os cargos de oficial administrativo e assistente da Procuradoria da Fazenda Municipal.

Em agosto de 1942, sem família em Aracaju, e morando em uma "república", desposou Jupira Silveira, com quem teve três filhos.

Em 1949, quando foi ao Rio de Janeiro como representante de Sergipe na "Festa Nacional do Livro Espírita" - promovida por nomes como os de Leopoldo Machado, Artur Lins de Vasconcelos Lopes e Carlos Imbassahy -, estendeu a sua viagem até Minas Gerais, com o fim de conhecer o médium Francisco Cândido Xavier. O encontro aconteceu na noite de 13 de maio de 1949, numa reunião do "Centro Espírita Luiz Gonzaga", em Pedro Leopoldo. Desse encontro nasceu-lhe o desejo de transferir-se para Belo Horizonte.

Concretizado o projeto, travou contato com a União Espírita Mineira (UEM), vindo a desenvolver atividades no Centro Espírita Célia Xavier por quinze anos.

Em 1964 ligou-se à UEM, vindo a exercer os cargos de 1º Secretário e, posteriormente, os de Vice-Presidente, Secretário de "O Espírita Mineiro", diretor do Departamento de Doutrina e Divulgação e diretor-executivo do Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais.

Obras 
Deixou cinco obras de cunho evangélico-doutrinário:

Estudando a Mediunidade (FEB)
Estudando o Evangelho (FEB)
O Pensamento de Emmanuel (FEB)
Mediunidade e Evolução (FEB)
Mensageiros do Bem (UEM)
Evangelho Puro, Puro Evangelho - Na Direção do Infinito (Vinha de Luz) - coletânea com os principais artigos publicados em jornais e outros veículos de comunicação, organizada por Geraldo Lemos Neto e Basílio Silveira Peralva.

Ver também 
 História do espiritismo no Brasil

Ligações externas 
Nota biográfica

Escritores espíritas do Brasil
Escritores de Sergipe
Naturais de Boquim